Заберезник — название населённых пунктов в России.

Архангельская область 
 Заберезник — деревня в Котласском районе.

Вологодская область 
 Заберезник — деревня в Вожегодском районе.
 Заберезник — деревня в Городецком сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Заберезник — деревня в Енангском сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Заберезник — деревня в Харовском районе.

Кировская область 
 Заберезник — деревня в Кирово-Чепецком районе.
 Заберезник — деревня в Орловском районе.